Матчі Групи F чемпіонату світу з футболу 2010 проходять з 14 червня 2010 року до 24 червня 2010. До групи входять збірні Італії, Парагваю, Нової Зеландії та Словаччини.

Час місцевий (UTC+2)

Італія — Парагвай

Нова Зеландія — Словаччина

Словаччина — Парагвай

Італія — Нова Зеландія

Парагвай — Нова Зеландія

Словаччина — Італія

Примітки 

Група F